Erste Bank Open 2014 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 13 по 19 октября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Томми Хаас
 Парный турнир —  Флорин Мерджа /  Лукаш Росол

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент). Испанец в итоге смог дойти до финала, где уступил второму номеру посева на турнире Энди Маррею. Прошлогодний победитель соревнований Томми Хаас не приехал на защиту своего титула.

В парном турнире победителем стала пара Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер. Уже в первом раунде они обыграли первых номеров посева Александра Пейю и Бруно Соареса. Прошлогодние чемпионы Флорин Мерджа и Лукаш Росол не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире: Мерджа выступал совместно с Марином Драганей, а Росол с Сантьяго Гонсалесом. Оба дуэта дошли до полуфинала соревнований.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Давида Феррера со счётом 5-7, 6-2, 7-5.
 Маррей выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер сыграл свой 4-й одиночный финал в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер обыграли  Андре Бегеманна /  Юлиана Ноула со счётом 7-6(6), 4-6, [10-7].
 Мельцер выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пецшнер выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Erste Bank Open
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2014 года
2014